Caso instrumental — caso gramatical
Música instrumental
Instrumental (álbum de Almir Sater)
Instrumental (álbum de Denis Mandarino)

Desambiguações de música